Войной в Карабахе обозначают следующие конфликты на территории Карабаха:
 Первая карабахская война (1992—1994)
 Вторая карабахская война (2020)